ISN se poate referi la:

Interstellar Network News, o rețea de televiziune în universul ficțional Babylon 5